Guerra dos Seis Anos (1868-1874)
Guerra Civil Dominicana (1911–1912) — também conhecida como Guerra dos Quiquises

Guerra Civil na República Dominicana em 1965 — também conhecida como Revolução Dominicana de 1965

Desambiguações de guerras e batalhas